Benjamin Bratt (1963) – attore e doppiatore statunitense
 Edith Bratt (1889-1971) – moglie dello scrittore britannico J. R. R. Tolkien
 Will Bratt (1988) – pilota automobilistico britannico

Pagine correlate
 Brat